é um sobrenome japonês. Pode se referir a:

Pessoas 
 Masashi Kishimoto (nascido em 1974), artista de mangá japonês e criador de Naruto . Também o irmão gêmeo mais velho de Seishi Kishimoto 
 Seishi Kishimoto (nascido em 1974), artista de mangá japonês e criador de 666 Satanás . Também o irmão gêmeo mais novo de Masashi Kishimoto.

Personagens fictícios 
 Kaoru Kishimoto, um personagem da mídia Hikaru no Go 
 Kei Kishimoto, um personagem na mídia Gantz 

Sobrenomes da língua japonesa
!Artigos com texto em japonês
Desambiguações de sobrenomes